Сан-Лоренцо-ин-Кампо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.

Население составляет 3548 человек (2008 г.), плотность населения составляет 124 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 61047. Телефонный код — 0721.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sanlorenzoincampo.pu.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики